Савлух-Су - джерело в Криму
 Савлух-Су (річка) - річка в Криму